Denizli (provincie), een provincie van Turkije
Denizli (district), een district in deze provincie
Denizli (stad), stad in dit district en de hoofdstad van deze provincie
Denizli-kraaier, een langkraaiend kippenras uit de stad Denizli

Personen
Mustafa Denizli, een Turkse voetbalcoach